

Patronyme 
 Charles de Morny (1811-1865), financier et homme politique français.
 Mathilde de Morny (1863-1944), dernière fille du duc de Morny.

Hippisme 
 Le Prix Morny est une course hippique de plat se déroulant au mois d'août sur l'Hippodrome de Deauville.

Homonymie
Homonymie de patronyme